Henllys bezeichnet folgende Ort:
 Henllys (Carmarthenshire), Ort in Wales
 Henllys (Ceredigion), Ort in Wales
 Henllys (Conwy County Borough), Ort in Wales
 Henllys (Gwynedd), Ort in Wales
 Henllys (Monmouthshire), Ort in Wales
 Henllys (Pembrokeshire), Ort in Wales
 Henllys (Powys), Ort in Wales
 Henllys (City and County of Swansea), Ort in Wales
 Henllys (Torfaen), Community und Stadtteil von Cwmbran, Wales
 Henllys Vale, Weiler in der Community Henllys, Torfaen
 Henllys Wood, kleines Wäldchen in der Community Cwmbran Central, Torfaen
 Castell Henllys, archäologischer Fundort und Burganlage in Pembrokeshire
 Nant Henllys, Bach in der Community Henllys, Torfaen